Реджо-Емілія 2011/2012— 54-й міжнародний новорічний двоколовий шаховий турнір, який проходив з 27 грудня 2011 року по 6 січня 2012 року в  італійському місті Реджо-нель-Емілія.

Інформація про турнір 
Категорія турніру — ХХ (середній рейтинг  — 2744).

Розклад змагань: 
•	Ігрові дні: 27-31 грудня 2011 року, 2-6 січня 2012 року.

•	Вихідний день:  1 січня 2012 року.

Час початку партій (київський):

•	27-31.12 та 02-05.01.  — 16.00,

•	06.01.  — 14.00.

Система нарахування очок:

•	за перемогу нараховується 3 очка, за нічию 1, за поразку 0.

Учасники 
 Василь Іванчук (, 2775)  — 6
 Олександр Морозевич (, 2762)  — 9
 Хікару Накамура (, 2758)  — 10
 Микита Вітюгов (, 2729)  — 22
 Фабіано Каруана (, 2727)  — 23
 Аніш Гірі (, 2714)  — 30

жирним  —  місце в рейтингу станом на листопад 2011 року

Рух за турами

Таблиця турніру

Переможець 
 Аніш Гірі'' Підсумки за традиційною системою підрахунку очок 
  Аніш Гірі - 6  Олександр Морозевич - 5½  Хікару Накамура - 5½  Фабіано Каруана - 5½  Василь Іванчук - 4½  Микита Вітюгов - 3'''

Посилання
Офіційний сайт турніру
Партії турніру в онлайн на chessdom.com 
Форум на chesspro.ru 
Поточний рейтинг шахістів
Огляд турніру на сайті chess-news.ru

Примітки 

Шахові турніри 2012
Шахи в Італії
2011 в Італії
2012 в Італії
Грудень 2011
Січень 2012